Nom de dos nomós de l'Antic Egipte a l'Alt Egipte:

 Nomós XIII
 Nomós XX